Флаг городского округа Воскресе́нск Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Первоначально ныне действующий флаг был утверждён 24 декабря 2004 года как флаг муниципального образования «Воскресенский район» и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1769.

Законом Московской области от 18 апреля 2019 года № 57/2019-ОЗ все муниципальные образования Воскресенского муниципального района 4 мая 2019 года были преобразованы в городской округ Воскресенск.

Решением Совета депутатов городского округа Воскресенск от 18 октября 2019 года № 41/4 флаг муниципального образования «Воскресенский район» был утверждён официальным символом городского округа Воскресенск.

Описание 
«Флаг городского поселения Воскресенск представляет собой прямоугольное пурпурное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине изображение фигуры герба: жёлтого тарча, увенчанного таковой же княжеской шапкой».

Символика 
Флаг разработан на основе герба района.

Во второй половине XVI века село Марчуги, находящееся на территории современного Воскресенского района было пожаловано в наследственное владение князю Михаилу Фёдоровичу Пожарскому, который женился в 1571 году на дочери владельца соседнего села Петровское Ефросинье Беклемишевой. Эти земли унаследовал их сын — Дмитрий Пожарский, ставший впоследствии знаменитым полководцем и снискавшим славу освободителя Отечества.

Это историческое событие отражено на флаге Воскресенского района: на пурпурном полотнище изображён золотой щит (тарч — круглый щит) Дмитрия Пожарского. Изображение щита, рельефно украшенного ликом Спасителя и орнаментом, перекликается со щитом с памятника Минину и Пожарскому, установленному на Красной площади в Москве. В геральдике щит — символ защиты, стойкости, покровительства.

Княжеская шапка и пурпурное полотнище символизирует княжеское достоинство Дмитрия Пожарского и высокий статус его земель.

Пурпурный цвет — символ благородства, достоинства, величия.

Жёлтый цвет (золото) символизирует власть, богатство, постоянство, уважение, интеллект, великодушие.

История 
Первый флаг Воскресенского района был учреждён 28 июля 2000 года решением Совета депутатов муниципального образования «Воскресенский район» № 86/11:

«Флаг Воскресенского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 червлёного цвета с двухсторонним изображением в центре основного элемента герба. Габаритная ширина изображения основного элемента герба на флаге Воскресенского района должна составлять половину длины полотнища флага. С левой стороны флаг имеет полосу для крепления древка».

Геральдическое описание герба Воскресенского района гласило: «В червлёном щите золотое солнце, испускающее золотые лучи, обрамленное золотою, окаймлённою червленью, стилизованной мачтою. Основание мачты — серебряная реторта, обременённая зелёным трилистником. В подножии щита двойной укороченный волнистый золотой пояс».

24 декабря 2004 года, решением Совета депутатов муниципального образования «Воскресенский район» № 196/18, предыдущее решение было признано утратившим силу и утверждён ныне действующий флаг района.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением человека
Флаги с изображением корон